de heilige Gummarus van Lier
 het Sint-Gummaruscollege (Lier)
 een Sint-Gummaruskerk in België en Nederland
 Sint-Gummarus (bier), genoemd naar Sint-Gummarus